Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Janette Husárová e Paolo Suarez che hanno battuto in finale Hsieh Su-wei e Shikha Uberoi 6-0, 6-2.

Teste di serie
1.  Janette Husárová /  Paola Suárez: Campionesse
2.  Gisela Dulko /  Meilen Tu: Primo turno, ritiro
3.  Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr: Semifinali
4.  Marta Domachowska /  Jelena Kostanić: Primo turno

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2007